Aspören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspören, Korsholm, Österbotten,  (5 ha)
 Aspören, Malax, Österbotten,  (2 ha)
 Aspören, Föglö, Åland,  (2 ha)
 Aspören, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Aspören, Ekenäs, Nyland,  (1 ha)
 Aspören, Lovisa, Nyland,

Se även
Askören
Äspören
Aspö